

Geografia
 Capodaglio – denominazione in italiana di Cap-d'Ail, comune francese nel dipartimento delle Alpi Marittime

Persone
 Anna Capodaglio – attrice italiana
 Ruggero Capodaglio – attore italiano
 Wanda Capodaglio – attrice italiana